|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| Star Mazda Championship 2008
|-
| vorige: 2007 || volgende: 2009 || 
|}

Het Star Mazda Championship 2008 was het tiende kampioenschap van de Formule Mazda. Het kampioenschap bestond uit 12 races verdeeld over 10 raceweekenden. Waarvan de beste elf races meetelden voor het kampioenschap.

De Amerikaan John Edwards won het kampioenschap voor Joel Miller en Peter Dempsey, terwijl hij niet aan de eerste race deelnam. Edwards en Dempsey wonnen beiden vier races, maar Dempsey had drie finishes buiten de top 20 waarvan er één meetelde voor het kampioenschap. Edwards zijn slechtste finish was een vierde plaats na het wegstrepen van zijn twee slechte finishes.

Chris Cumming won het het Expert kampioenschap (voor rijders in de leeftijdscategorie 30 jaar en ouder) en Chuck Hulse het Masters kampioenschap (voor rijders in de leeftijdscategorie 40 jaar en ouder)

Races

Uitslagen

Teams

|}

Autosport in 2008
2008